Ренен:

 Ренен — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Ренен, Пит ван (1909—1969) — нидерландский футболист, один из лучших нападающих в истории амстердамского «Аякса».